Strindheim IL, kortweg SIL, is een Noorse omnisportvereniging uit Trondheim die werd opgericht in 1926. De club doet aan atletiek, handbal, voetbal, schaatsen en langlaufen. Een bekende langlaufer van de club is Petter Northug.

De voetbalafdeling speelt anno 2015 in de 2.divisjon. De thuiswedstrijden worden afgewerkt op het Strindheim kunstgress in het stadsdeel Østbyen. De kleuren van SIL zijn geel-blauw.

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers
 Gjermund Åsen
 Gøran Sørloth

Externe link
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Sport in Trondheim
Noorse omnisportvereniging